Gminy w Czechach:
 Vážany – gmina w powiecie Blansko
 Vážany – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Vážany – gmina w powiecie Vyškov
 Vážany nad Litavou – gmina w powiecie Vyškov